Pistoriusstraße ist ein Straßenname in folgenden Städten:

 Pistoriusstraße (Berlin)
 Pistoriusstraße (Crailsheim)
 Pistoriusstraße (Göppingen)
 Pistoriusstraße (Schwäbisch Gmünd)

Siehe auch:
 Pistorius, Pistoriusplatz